Mejzlík ist der Familienname der folgenden Personen:
 Jakub Mejzlík (* 1981), tschechischer Fußballspieler und Hockeyschiedsrichter 
 Roman Mejzlík (* 1967), tschechischer Eishockeyspieler